Брумовице могу бити:

 Брумовице (Брецлав), насељено мјесто у округу Брецлав, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Брумовице (Опава), насељено мјесто у округу Опава, Моравско-Шлески крај, Чешка Република